CLG est un sigle qui peut faire référence à :
 Cumann Lúthchleas Gael (en français, Association athlétique gaélique), une organisation culturelle irlandaise dont le principal but est de promouvoir la culture gaélique.

CLG est un code qui peut faire référence à :
 , dans le Comté de Fresno, en Californie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports